Mellow Yellow puede hacer referencia a:
 Mellow Yellow, famoso coffee shop de Ámsterdam, ya clausurado;
Mellow Yellow (1967), álbum de Donovan.